Il termine Quinta può riferirsi: 
 ai seguenti intervalli musicali
Quinta diminuita
Quinta giusta
Quinta – elemento del teatro
Quinta – figura araldica
Proprietà terriera di origine portoghese simile a una fattoria o un podere, prende il nome di fazenda in Brasile e machamba in Mozambico
Quinta – nome proprio di persona italiano, femminile di Quinto
Quinta – malattia esantematica

Altri progetti